Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Apia International Sydney 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Tímea Babosová a Lucie Šafářová, jehož členky nestartovaly společně. Babosová nastoupila po boku Francouzky Kristiny Mladenovicové, se kterou v semifinále nestačila na Kopsovou-Jonesovou a Spearsovou. Spoluhráčkou Šafářové se stala Švýcarka se slovenskými kořeny Belinda Bencicová, s níž opustila turnaj v úvodním kole po prohře od páru Kimiko Dateová a Karolína Plíšková.

Deblovou soutěž vyhrála nenasazená americko-indická dvojice Bethanie Matteková-Sandsová a Sania Mirzaová, která ve finále zdolala americké turnajové jedničky Raquel Kopsovou-Jonesovou s Abigail Spearsovou po setech 6–3 a 6–3. Každá z vítězek si do žebříčku WTA ve čtyřhře připsala 470 bodů.

Nasazení párů 
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (finále)
  Martina Hingisová /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (odstoupily)
  Čan Chao-čching /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)

Pavouk 

| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= R Kops-Jones   A Spears
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Apia International Sydney 2015